Renault Captur peut désigner trois modèles d'automobiles :
 la Renault Captur I (2013-2019) ;
 la Renault Captur II (2019-) ;
 la Renault Kaptur (ou Captur au Brésil et en Inde, 2016-), basé sur le Dacia Duster et destiné aux marchés émergents;

Captur
Homonymie d'automobile